Lutz D. Schmadel, född 2 juli 1942 i Berlin, död 21 oktober 2016, var en tysk astronom.

Han var författare till Dictionary of Minor Planet Names.

Minor Planet Center listar honom som L. D. Schmadel och som upptäckare av 245 asteroider.

Asteroiden 2234 Schmadel är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av LD Schmadel

Källor och referenser 

Tyska astronomer
Födda 1942
Avlidna 2016
Män
Astronomer under 1900-talet